

События

Римская республика 
 Консулы: Квинт Цецилий Метелл Балеарский (плебей) и Тит Квинкций Фламинин (патриций); народные трибуны: Гай Семпроний Гракх и Марк Юний (Силан или Конг Гракхан).
 Гай Гракх выдвигает хлебный, дорожный, военный и судебный законы, а также предлагает основание новых колоний. Эти законы приняты народным собранием, однако закон о даровании гражданских прав италикам отвергнут.
 Консуляр (бывший консул 132 года до н. э.) Публий Рупилий осуждён за преследования сторонников Гракхов и вскоре умер.
 Гай Секстий Кальвин назначен проконсулом Трансальпийской Галлии, где ведёт войну против саллювиев.
 Консул Метелл, обвинив жителей Балеарских островов в пиратстве, начинает их завоевание. На острова переселяются 3000 римских колонистов, основаны города Пальма (Пальма-де-Мальорка) и Полленция (Польенса).
 Квинт Фабий Максим Аллоброгик назначен пропретором провинции Ближняя Испания. Собирая зерно для Рима, он допускает серьёзные притеснения местных жителей. По настоянию Гая Гракха зерно продано, а деньги возвращены жителям провинции.
 Римские летописи (анналы) сведены в сборник из 80 книг под названием «Великих анналов».

Азия 
 Антиох разбивает Александра Забину в сражении. Александр схвачен и убит.
 В войне с тохарами погибает царь Парфии Артабан II. Царём Парфии становится его сын Митридат II.

Китай 
 Поход Вэй Цина на хуннов. Хунны оттеснены от северных границ Китая. При этом колоссальные потери китайских армий.
 Указ У-ди о возможности покупать почётные титулы.

Скончались 
 Александр Забина — самозванец, царь государства Селевкидов;
 Артабан II — царь Парфии;
 Публий Рупилий — др.-римский государственный деятель.

См. также

Примечания